

Matériau 
Le carton est un papier épais et rigide.

Par métonymie, on appelle communément carton des objets fabriqués dans ce matériau :
 un carton d'emballage est une caisse ou une  d'emballage,

 dans les beaux-arts, un carton est un modèle dessiné ou peint sur carton ou sur papier épais, à la grandeur définitive d'une œuvre projetée, et à partir duquel le peintre réalise une  peinture murale, le lissier une tapisserie et le peintre-verrier un vitrail,
 en imprimerie, mettre un carton, c'est remplacer un feuillet d'un livre par un autre afin de corriger le texte après l'impression.
 dans plusieurs  sports d'équipe, l'arbitre signale un avertissement à un joueur en lui montrant un carton jaune et une exclusion avec un carton rouge,
 au tir un carton est une cible en papier fort où on peut, après l'épreuve, voir la trace des projectiles,
 au cinéma un carton est un intertitre, autrefois peint, puis filmé sur un carton,
 familièrement, un carton est une carte d'invitation,

Par dérivation, le mot carton peut désigner
 Une mauvaise note (voir  ou taule).
 En cartographie, un carton est une petite carte complémentaire d'une carte principale, insérée dans la même page.
 Faire un carton, c'est dire qu'on a fait un énorme succès et/ou eu un grand.

Un toncar est un bout de carton utilisé dans les joints de cannabis.

Spectacle 

 Le Carton, film français sorti en 2004
 Le Carton, pièce de théâtre ayant servi de source d'inspiration au film homonyme de 2004.

Expressions

Patronyme 
Carton est également un nom de famille notamment porté (ou ayant été porté) par :
 Bernard Carton (1948-2022), homme politique français, membre du Parti socialiste ;
 Fernand Carton (1921-2019), linguiste et professeur émérite de l'université de Nancy ;
 Florent Carton dit Dancourt (1661-1725), acteur et auteur dramatique français ;
 Henri Carton de Tournai (1878-1969), homme politique catholique belge ;
 Jean Carton (1912-1988), sculpteur et dessinateur français ;
 Laetitia Carton (née en 1974), réalisatrice française ;
 Louis Carton (1861-1924), médecin militaire français ;
 Marcel Carton (1925-2014), diplomate et ancien otage français ;
 Nicole Diener-Carton (née en 1920), écrivain et poète vaudoise ;
 Paul Carton (1875-1947), médecin naturiste et écrivain français ;
 Paul Carton, diplomate français, notamment ambassadeur de France au Koweït ;
 Pauline Carton (1884-1974), actrice de théâtre et de cinéma française ;
 Victor Vidal Carton (1902-1970), homme politique irlandais.
 Viscardo Carton (1867-?), peintre italien.

Voir aussi

Pseudonyme
 Christian Picard, surnommé Carton, chanteur du groupe Raoul Petite

Homonymie de patronyme